River Eden bezeichnet mehrere Flüsse

in England:
 Eden (Solway Firth), in der Grafschaft Cumbria
 River Eden (Medway), in der Grafschaft Kent

in Schottland:
 Eden (Nordsee), in Fife